Hôpital Notre-Dame peut désigner :

 Hôpital Notre-Dame, un hôpital universitaire de Montréal, au Québec, au Canada ;
 Hôpital Notre-Dame, un ancien hôpital français, fondé en 1246 à Seclin, classé monument historique en juin 19321.